Assault peut désigner dans différents domaines :

Jeu vidéo 
 AssaultCube, un jeu de tir subjectif open-source ;
 Star Fox: Assault, un jeu de la GameCube sorti en 2005 ;
 Assault City, un jeu de la Master System sorti en 1990.

Hippisme 
 Assault, un cheval ayant vécu de 1943 à 1971 et ayant gagné le "Triple Crown".

Musique 
 DJ Assault, un DJ et rappeur américain ;
 Assault, une musique de Daft Punk, sortie en 1994 sur le maxi The New Wave / Assault / Alive.